Tärnbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tärnbådan, Vörå, Österbotten, 
 Tärnbådan, Korsholm, Österbotten, 
 Tärnbådan, Hangö, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar